Kate puede referirse a:

Kate, programa de edición de textos.
Kate (película), una película de 2021 protagonizada por Mary Elizabeth Winstead.
(2156) Kate, asteroide.
Huracán Kate (1985).
Idioma kâte, una de las lenguas Huon de Papúa.
Nakajima B5N, avión conocido como Kate.